Об'єкти NGC
Вітрила (сузір'я)
Галактики